Смешанная парная сборная Финляндии по кёрлингу — смешанная национальная сборная команда (составленная из одного мужчины и одной женщины), представляет Финляндию на международных соревнованиях по кёрлингу. Управляющей организацией выступает Ассоциация кёрлинга Финляндии (, ).

Результаты выступлений

Олимпийские игры

Чемпионаты мира 

(данные отсюда:)

Квалификационные турниры к чемпионатам мира

Примечания

Ссылки 
 Финляндия — Раздел результатов и статистики на сайте WCF
 Официальный сайт Федерации Кёрлинга Финляндии

См. также 
 Мужская сборная Финляндии по кёрлингу
 Женская сборная Финляндии по кёрлингу
 Смешанная сборная Финляндии по кёрлингу
 Сборная Финляндии по кёрлингу на колясках
 Смешанная парная сборная Финляндии по кёрлингу на колясках
 Мужская сборная ветеранов Финляндии по кёрлингу
 Женская сборная ветеранов Финляндии по кёрлингу

Финляндия
Кёрлинг в Финляндии
Кёрлинг